In voedingsmiddelen toegestane hulpstoffen:
 Kaliumcarbonaat
 Kaliumwaterstofcarbonaat

 Europese weg 501